

Рантул — місто, штат Канзас
 Рантул — місто, штат Вісконсин
 Рантул — селище, штат Іллінойс
 Рантул — залізнична станція в селищі Рантул, штат Іллінойс.

Рентул — згаслий вулкан (найвища точка Дом Пік — 3568 м) в провінції Гела, поблизу кордону з провінцією Південний Гайлендс.